Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2007 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. V oklepaju je navedeno kdaj so izpadli.

 Lisa Raymond /  Nenad Zimonjić (prvi krog)
 Alicia Molik /  Mike Bryan (drugi krog)
 Yan Zi /  Mark Knowles (polfinale)
 Mara Santangelo /  Paul Hanley (prvi krog)

<ol start="5">
 Květa Peschke /  Martin Damm (drugi krog)
 Cara Black /  Marcin Matkowski (prvi krog)
 Jelena Lihovceva /  Daniel Nestor (prvi krog)
 Chuang Chia-jung /  Jonathan Erlich (drugi krog) </li>

 Rezultati 
Legenda
 WC = S povabilom (Wild card'')
 r = predaja

Zaključni boji

1. del

2. del

Mešane dvojice
2007